Van der Waals pode se referir a:
 Johannes Diderik van der Waals, físico holandês
 Equação de van der Waals
 Forças de van der Waals
 Raio de van der Waals

Desambiguação